Жибек Джумадиллаевна Арапбаева (род. 8 декабря 1991 года, г. Чимкент) — казахстанская фристайлистка.

Биография 
Жибек родилась в 1991 году в Чимкенте, где и начала заниматься фристайлом в дисциплине «акробатика».

На международных соревнованиях выступает с декабря 2008 года.

В марте 2009 года на чемпионате мира в японском Инавасиро она была 24-й в воздушной акробатике.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Жибек показала 23-й результат.

На Азиаде в Алматы Жибек завоевала «серебро».

В 2012 году этап Кубка Европы в украинском городке Буковель принес Жибек «серебро».
В 2012 году стала 2 в общем зачете Европы

На Олимпиаде2014 в Сочи Жибек показала 19 результат

Ссылки 
 Жибек Арапбаева на сайте fis-ski
 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты Казахстана
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года